Ви́ктор Ви́кторов Ге́нев (27 октября 1988, София, Болгария) — болгарский футболист, защитник клуба «Ботев».

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы софийского «Левски». В 19 лет подписал с ней первый профессиональный контракт и почти сразу был отдан в другой болгарский клуб «Монтана», выступавший в то время во втором по значимости дивизионе Болгарии. Отыграв одиннадцать матчей, Генев возвратился в столичный клуб. 19 марта 2008 года он дебютировал за основной состав «Левски» в чемпионате Болгарии в матче с пловдивским «Локомотивом», завершившимся поражением 0:1. В 2009 году «Левски» становится чемпионом и обладателем Суперкубка. 15 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с андоррской «Сан-Жулиа» Генев дебютировал на международной арене.

23 июня 2010 года подписал контракт с софийской «Славией». В её составе в чемпионате Болгарии дебютировал 31 июля в матче с «Калиакрой», а 17 октября забил свой первый мяч, поразив ворота «Черно Море». По итогам сезона «Славия» заняла одиннадцатое место в чемпионате и дошла до финала Кубка Болгарии, где уступила ЦСКА.

21 июня 2011 года подписал арендное соглашение с самарскими «Крыльями Советов», рассчитанное на один год. Дебютировал в российской Премьер-лиге 1 августа в матче с пермским «Амкаром», завершившимся вничью 1:1. В январе 2012 года подписал контракт с «Александрией» за которую провел 9 игр и забил 2 гола. Затем вернулся на родину обратно в «Славию».

Играл за казахстанский «Спартак», шотландский «Сент-Миррен» и румынский «Петролул».

13 февраля 2016 подписал контракт с минским «Динамо». В новой команде зарекомендовать себя не смог. За полгода отыграл 3 матча: 2 игры в чемпионате, 1 — в Кубке (2 раза выходил на замену и 1 раз был заменён). 12 июля 2016 стало известно, что контракт футболиста с клубом был расторгнут.

21 сентября 2016 года подписал соглашение с «Левски».

В сборных 
Выступал за молодёжную сборную Болгарии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2011, где провёл пять игр и один раз отличился. Единственный гол Виктор забил 9 сентября 2009 года в гостевом матче со Швецией, сравняв счёт на 34-й минуте, однако это не спасло болгар от поражения. 11 ноября 2010 года главный тренер национальной сборной Лотар Маттеус вызвал Генева для подготовки к матчу со сборной Сербии.

Достижения 
 «Левски»
 Чемпион Болгарии: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2009
 «Славия» (София)
 Финалист Кубка Болгарии: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск) 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов» 
 
 Профиль на сайте LevskiSofia.info 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Монтана»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Берое»